Cyp puede referirse a varios conceptos:

CYP hace referencia a la libra chipriota en código ISO 4217.
CYP es la abreviatura de citocromo P450, una hemoproteína asociada al metabolismo de diversas sustancias.
Cyp es la abreviatura de las ciclofilinas, un tipo de isomerasas implicadas en el rechazo a los transparentes y en el plegamiento de proteínas.